Family Jewels o The Family Jewels ("(i) gioielli di famiglia" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 I sette magnifici Jerry (The Family Jewels) – film del 1965 diretto da Jerry Lewis

Musica 
 Family Jewels – DVD degli AC/DC del 2005
 The Family Jewels – album di Marina and the Diamonds del 2010

Televisione 
 Gioielli di famiglia (Family Jewels) – episodio della prima stagione di Las Vegas
 Tutto in famiglia (The Family Jewels) – episodio della settima stagione de La signora in giallo